Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Białczyński – polski pisarz
 Henryk Białczyński – polski statystyk